Regazzoni puede hacer referencia a:

Alberto Regazzoni, futbolista suizo.
Carlos Regazzoni, escultor argentino.
Clay Regazzoni, piloto suizo de Fórmula 1.